Flatwoods kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Flatwoods (Kentucky)
Flatwoods (West Virginia)